Michail Gurewitsch (russisch ) ist der Name folgender Personen:

* Michail Iossifowitsch Gurewitsch (1893–1976), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Michail Naumowitsch Gurewitsch (* 1959), belgischer Schachspieler